Die K League 1 2019 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 1 2019 genannt) war die zweite Spielzeit der höchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 37. Spielzeit seit der offiziellen Einführung im Jahr 1983 gewesen. Die Saison begann Anfang März und endete Anfang Dezember. Titelverteidiger waren die Jeonbuk Hyundai Motors. Aufsteiger war Seongnam FC.

Teilnehmer

Spielstätten

Abschlusstabellen

Reguläre Saison

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Relegation 
Die Relegation wird zwischen den 11. Platzierten der K League 1, den Gyeongnam FC und den K League 2-Play-off-Gewinner, Busan IPark ausgespielt. Das Hinspiel findet am 5. Dezember in Busan, und das Rückspiel am 8. Dezember in Changwon statt. Der Gewinner der Relegation, spielt nächste Saison in der K League 1.

Hinspiel

Rückspiel

Anmerkung: Busan gewann aufgrund des Auswärtssieges die Relegation und nimmt an der K League 1 2020 teil.

Statistiken

Tabellenverlauf 
Vom 34. bis zum 38. Spieltag finden die Meisterschafts- und die Abstiegsrunde statt. Dabei wird die Tabelle in zwei Hälften zu je sechs Mannschaften aufgeteilt.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 K League 1 2019 auf Liveticker.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019